Сюй Юн (; род. 30 марта 1989 года, Шанхай) — бывший китайский профессиональный баскетболист, выступал за клуб китайской баскетбольной ассоциации «Шанхай Шаркс», был кандидатом в национальную сборную Китая. Рассматривался как один из самых талантливых китайских игроков после Яо Мина и И Цзяньляня. В возрасте 19 лет был вынужден завершить игровую карьеру из-за диагностированной остеосаркомы.

Карьера

Клубная карьера 
Сюй Юн стал выпускником программы для молодых талантов, которую запустил Яо Мин при баскетбольной академии «Шанхай Шаркс». Игрок сразу же получил лестные отзывы от многих баскетбольных экспертов, а также стал MVP летней школы Адидас для Азии в 2005 году. Позднее выступал за школу Буша в Сиэтле. В китайской баскетбольной ассоциации набирал в среднем 18,2 очка, совершал 6,3 подбора и отдавал 3,4 результативные передачи в регулярном чемпионате, набрав потрясающую форму к концу сезона. Многие эксперты рассматривали его как одну из надежд сборной и игрока, который может отправиться в НБА. Однако, после того, как он узнал о своём диагнозе, было решено прекратить выступления на профессиональной арене.

Международная карьера 
На чемпионате мира среди молодёжных команд до 19 лет 2007 года набирал в среднем за матч 15,8 очка, совершал 3,8 подбора и отдавал 2,1 результативные передачи, став лучшим в сборной Китая.

Примечания 

Баскетболисты Китая
Игроки «Шанхай Шаркс»